Deutsch (o deutsche, o deutsches) puede referirse a:

Alemán, en idioma alemán.
Lagunen-deutsch, dialecto del idioma alemán.des

Ciudades de Austria

Deutsch Jahrndorf.
Deutsch Kaltenbrunn.

Personas

David Deutsch (n. 1953), físico.
Emilio Rosenblueth Deutsch, ingeniero mexicano.
Helene Deutsch (1884-1982).
L. Peter Deutsch, fundador de Aladdin Enterprises.
Max Deutsch (1892-1982), músico.
Otto Erich Deutsch (1883-1967), musicólogo austriaco.

Títulos de obras

Deutsches Requiem.
Ein Deutsches Requiem.

Música

Neue Deutsche Härte.
Neue Deutsche Welle.

Instituciones y economía

Deutsch Französisches Institut.
Deutsch-Amerikanisches Institut Heidelberg.
Deutsch-Südamerikanische Bank.
Deutsche Bahn.
Deutsche Bank.
Deutsche Börse.
Deutsche Bundesbank.
Deutsche Bundespost.
Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Deutsche Grammophon.
Deutsche Marine.
Deutsche Mark, antigua moneda.
Deutsche Lufthansa.
Deutsche Oper Berlin.
Deutsche Post.
Deutsche Postbank.
Deutsche Presse-Agentur.
Deutsche Telekom.
Deutsche Tourenwagen Masters.
Deutsche Volksunion.
Deutsche Welle.
Deutsches Afrikakorps.
Deutsches Archäologisches Institut.
Deutsches Brauereimuseum.
Deutsches Entomologisches Institut.
Deutsches Heer.
Deutsches Historisches Museum.
Deutsches Institut für Normung.
Deutsches Kaiserreich o Imperio alemán.
Deutsches Kreuz im Gold.
Deutsches Museum.
Deutsches Sprachdiplom der KMK.
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.
Deutsches Wörterbuch, el máximo diccionario de la lengua alemana.
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe.

Otros usos

Algoritmo de Deutsch-Jozsa.
Computadora cuántica de Deutsch.